Джозеф Гріннелл () (1877—1939) був польовим біологом і зоологом в США. Виконав дослідження фауни Каліфорнії і йому нараховується введення способу запису точних польових спостережень, які отримали назву система Ґріннеля. Він служив першим директором Музею зоології хребетних в Університеті Каліфорнії (Берклі) з моменту створення музею в 1908 році до своєї смерті.

Редагував (публіковав) журнал The Condor, робив публікації для Орнітологічного Клубу Купера з 1906 по 1939 роки і був автором багатьох статей для наукових журналів і орнітологічних журналів. Він написав кілька книг, в тому числі Розподілення Птахів Каліфорнії і Життя тварин в Йосеміті.

Біографія

Ранні роки 
Джозеф Ґріннел народився 27 лютого 1877 перший з трьох дітей його батька Фордайс Ґріннелл MD () та мати Сара Елізабет Пратт (). Батько Гріннеля працював лікарем в Kiowa в Команчі і Wichita індіанського агентства поблизу Форту Сілл, штат Оклахома. Його далекі родичі — політик Массачусетса Джозеф Ґріннел (1788-1885) і Джордж Берд Ґріннел () (1849—1938), який заснував суспільство Audubon ().

Ґріннелі переїхали до індіанського агентства в Пайн-Рідж () у 1880 році.

У 1885 році родина Ґріннелів переїхала в Пасадена (Каліфорнія), але крах бума Південної Каліфорнії змусив доктора Гріннел в 1888 році зайняти посаду в індіанській школі в Carlisle, штат Пенсильванія. Командиром індіанської школи Carlisle був капітан Річард Генрі Пратт, один з друзів Гріннелів.

Джозеф Ґріннел працював у друкарні в Carlisle і зібрав свій перший зразок, жабу, ще до того, як родина повернулася в Пасадена (Каліфорнія) двома роками пізніше.

Перша подорож до Аляски 
Капітан Річард Генрі Пратт відвідав Гриннелів в Пасадена (Каліфорнія) в 1896 році, коли отримав нове призначення перевіряти індіанські школи на узбережжі Тихого океану включно Аляску. Капітан одержав дозвіл від сім'ї взяти маленького Ґріннеля з собою. По дорозі до Алясці Ґріннел відправили додому зразки птахів регіону затоки Сан-Франциско. Капітан Пратт завершив своє завдання і повернувся додому. Гріннел залишився на Алясці і продовжував збирати за допомогою Музей Шелдона Джексона в Хейнс (Аляска).

Ґріннел пішов на польові подорожі по всьому регіону, в тому числі на віддалених островах Санкт-Лазарія. Ненавмисні ночівлі на острові дозволили йому вивчати качурок, звіт цю роботу про них він опублікував у березні 1897 року в виданні Nidologist, рання публікація орнітологічного клубу Купера ().

Розширенна колекції Ґріннеля залучила відвідувачів, які були туристами, дачниками та відвідующих натуралістів, в тому числі Джона М'юра, Генрі Ферфілд Осборна () і орнітолога Джозефа Мейліард (). Ґріннел повернувся в Пасадена (Каліфорнія) восени 1897 року, де він продовжував польові роботи в довколишніх горах і каньйонах.

Друга подорож до Аляски 

Друге подорож Гріннеля на Крайної Півночі почалося в 1898 році на шхуні «Penelope». Він провів 18 місяців на Алясці під час Клондайкської золотої лихоманки. Ґріннел регулярно листувався зі своєю сім'єю, листи були пізніше складений і відредагований в книзі Полювання на золото на Алясці, опублікованій видавничою компанією Девіда С. Кука () в 1901 році.

Ґріннел приєднався до «Long Beach and Alaska Mining and Trading Company» (Лонг-Біч і Аляска гірничо-торгової компанії), яка прямувала в затоку Коцебу (Аляска). В липні 1898 року компанія висадилася на мисі Блоссем в затоці Коцебу (Аляска). Ґріннел збирав і спостерігав життя літніх міграційних птахів: горобець Гамбела (), сільська ластівка і горобець Савани () серед інших. До серпня Ґріннел мав 75 примірників птахів, в тому числі Сибірська жовта трясогузка. Шахтарі провели зиму вглибині континенту на річці Коувак, а потім восени повернулися до берега.

Компанія відплила на «Penelope» до мису Ном в липні 1899 року. На мисі Ном роботою Ґріннеля була амальгамація золота з використанням ртуті. Стихійний масовий рух за золотом в район Ноум був в період 1899—1900 роки і був найбільшим на Алясці в обох досягнень — кількості витягнутого золота і зростання населення. Золотий промисел дав понад 57 млн $ з 1898 по 1910 роки. Вибране місце в даний час є Національний історичний пам'ятник на мисі Ном Гірничого округу Відкритих місць.
У листах Ґріннел описав хаотичне картину як «на всі вісім миль навряд чи знайдеться сто футів без одного або декількома наметами тут… наші претензії тепер покриті пляжними перемичками і ми не можемо зняти їх. Правила самосуду.»

Орнітологічний клуб Купера () опублікував польові повідомлення Ґріннеля в 1900 році як «Орнітофауна на тихоокеанському узбережжі, № 1» ().

Освіта 

Гріннелл закінчив гімназію в Пасадена (Каліфорнія) в 1893 році і вступив до політехнічного інституту Трупа (нині Каліфорнійський технологічний інститут) восени 1893 року, де він отримав ступінь бакалавра в 1897 році.

У 1901 Ґріннел отримав ступінь магістра в Стенфордському університеті. У Стенфорді він познайомився з кількома впливовими людьми і серед них був Едмунд Хеллер (). Хеллер пізніше приєднається до експедиції в Перу в 1915 році для вивчення нововиявлених руїни цивілізації інків в Мачу-Пікчу.

За час прибування в Стенфорді Ґріннел сформував план для списку птахів у Каліфорнії. Він працював над цим проектом протягом наступних 38 років. Він закінчував третій внесок в Бібліографія Каліфорнійської орнітології в 1939 році, коли помер.

Ґріннел підтримував себе в Стенфорді викладанням в гімназії Пало-Альто і працює в Стенфордській лабораторії Хопкінса морського направлення. В Хопкінсі влітку 1900 року Ґріннел вчив ембріологію і влітку 1901 і 1902 років — орнітологію.

Черевний тиф перервав академічний шлях Ґріннеля і він повернувся в Пасадена (Каліфорнія) в 1903 році для відновлення. Ґріннел прийняв пропозицію стати інструктором біології в політехнічному інституті Трупа протягом цього часу. Ґріннел закінчив свої вимоги Стенфордської докторантури — суті поштою — з представленням своєї тези Рахунок ссавців і птахів Нижньої долини Колорадо з Особливим посиланням до Розподільних проблем насутних і отримав докторський ступінь із зоології 19 травня 1913 року.

Серед студентів біологічного класу Ґріннеля в інституті Трупа були Чарльз Льюїс Кемп () і Джозеф С. Діксон (). Чарльз Кемп стане директором Палеонтологічного музею Каліфорнійського університету. Джозеф Діксон приєднається до спонсорської експедиції Джона Тайера () на Аляску в 1913 році. Експедиція Тайєра мало не загинула, коли її корабель був заточений у лід за 7 морських миль (13 км) від берега на схід від мису Барроу до літа 1914 року. Діксон зібрав зразків протягом цього часу, в тому числі нових видів чайок Larus thayeri, який був названий на честь спонсора експедиції.

Хільда Вуд Ґріннел 
22 червня 1906 року Ґріннел був одружений з Хільдою Вуд (). Вуд народилась в Тумстоун (Аризона) в травні 1883 року. Вона була однією з студентів Ґріннеля в інституті Трупа і його асистентом з зоології. Вуд отримала ступінь бакалавра в інституті Трупа в 1906 році. Ґріннель переїхав в Берклі в 1908 році і в 1913 році Хільда отримала ступінь магістра в Університеті Каліфорнії, Берклі. Вона писала статті для публікації в The Condor і Журнал мамології та була членом Американського Союзу орнітологів та Каліфорнійської академії наук. Хільда Гріннел автор 32-сторінкової біографії в січні-лютому 1940 видане в The Condor.

Хільда продовжувала роботу Ґріннеля Розподіл Птахи Каліфорнії, підтримувалась системи Ґріннеля в бібліографічних записів, давала консультації до каталогів для точності і читала докази і копії з молодшим автором книг Алденом Х. Міллєром ().

Музей зоології хребетних 
Енні Монтегю Олександер (), філантропка, натураліст і дослідниця, заснувала Музей зоології хребетних в Університеті Каліфорнії (UC) в 1908 році. Олександер називає Ґріннеля директором музею в тому ж році. Вона вірила, що Гріннел зробив правильний вибір як директор до того, як вона була готова відкликати обдарованість коли чиновники Університету Каліфорнії заперечували проти Гріннеля.

Історичні зустрічі 
Олександер зустріла Ґріннеля в січні 1907 року під час її підготовки до експедиції на Аляску — вона приїхала у відділ біології в Трупі, щоб знайти Джозефа Діксона, студента Гріннеля. Діксон був рекомендований Олександер Френком Стівенсом (), автором California Mammals (укр.: Ссавці Каліфорнії). Ґріннел схвалив Діксона як члена експедиції Олександер, так як вони обговорювали Аляску. Гріннел запросив Олександер до себе додому, щоб побачити її колекції, які вона мала до повернення в Окленд. Ім'я Енні М. Олександер здалося близьким і Гріннел знайшовши передрук в своїх паперах від палеонтолога Джона Кемпбелл Мерріема до Олександер, подякувавши її за роботу і фінансову підтримку. Задоволений її прихильність досліджень, він послав їй листа з викладом конкретних точок зору на польові роботи, які повинні максимізувати наукові результати семи членів експедиції.

Олександер повернулася до Каліфорнії влітку 1907 року. Вона запропонувала Ґріннелю подивитися Аляски зразки з Аляски. Під час свята Подяки він зустрівся з Олександер в її будинку. Пара обмінялася ідеями для музею на Західному узбережжі, який повинен бути на одному рівні з установами східній частині Сполучених Штатів, — наприклад, Смітсонівський інститут. Олександер і Гріннел вважали, що фауна і флора Західного краю швидко зникають в результаті впливу людини, таким чином, детальна документація була необхідною як для потомства, так і для знання. Ця передбачливість виявилася корисною майже через століття, коли дослідники в Музеї Зоології Хребетних будуть використовувати польові замітки Гріннеля для порівняння змін у фауні Каліфорнії.

Ґріннел та Олександер не мали спільної думки на те, де музей повинен бути розташований. Ґріннел виступав за Стенфорд, а Олександер була вражена лекціями з палеонтології в Каліфорнійському університететі (UC), в яких вона брала участь, і встановила, що музей буде в Каліфорнійському університеті.

Олександер детально зупинилася на посадових вимогах у листі до Ґріннеля датованим вереснем 1907 року після того, як вона повернулася з Аляски: «Я хотіла би побачити колекцію розробили (особливо з Каліфорнійської фауни) і була б рада дати те, що підтримка, яку я могла, якби я може знайти потрібну людину, щоб заволодіти; хтось зацікавлений не тільки в залученні колекцію разом, але з більш великого об'єкта в полі зору, а саме збір даних у зв'язку з роботою, яка матиме безпосередній вплив на важливі біологічні проблеми дня. Систематично працювати і грамотно проводити є робота, яку розраховує.»

Олександер призначила директором Ґріннеля на один рік, хоча він займав цей пост до кінця свого життя. Він дав назву музею в 1909 році, подарувавши свою колекцію ссавців, а також свої пов'язані підшивки видань The Auk, The Condor, та інші публікації. Він передав всю свою колекцію примірників птахів до музею в 1920 році. Колекція птахів налічувала понад 8000 експонатів.

Відносини між директором музею і благодійницею були незвичні. Ґріннел одержував відстрочку за побажаннях Олександер в майже кожному аспекті бізнесу музею. Олександер, у свою чергу, очікувала що Ґріннел в додаток до обов'язків директора буде присвячувати весь свій час і енергію на підприємство, продовжуючи дослідження і публікації.

У 1908 році Олександер писала Ґріннелю просячи рекомендувати когось підходящого для майбутньої експедиції 1908 року. Його відповідь викликала різку реакцію Олександер: «Знаходжусь в деякій мрії заспокоєною, що Ви не змогли рекомендувати леді для нашої подорожі, хоча на жаль очевидно Ваше презирство до жінок-натуралістів … .» Олександер знайшла Луіса Келлог (), який приєднався до подорожі на Аляску. Подальше лист від Ґріннеля був ще відвертішим: «Я сподіваюся, що Ваше відкриття (Ваш компаньйон) доводиться слухняністю і працьовитістю. Одна добра перевірка протягом п'яти годин поспіль могла б видати Ваші натягнуті струною теги (пробні бірки)!»

Олександер підтримувала музей фінансово. Протягом наступних 46 років вона пожертвувала більш ніж півтора мільйона доларів.

Редактор журналу The Condor 
The Condor — одне з трьох видань Куперівського орнітологічного клубу. Куперівське орнітологічне товариство — одна з найбільших некомерційних орнітологічних організацій у світі, яка названа на честь натураліста з Каліфорнії Джеймса Греяма Купера.

Першим редактором журналу був Честер Барлоу (), один з членів клубу і редактор аж до своєї смерті від туберкульозу в 1902 році у віці 28 років.
Джозеф Ґріннел був вказаний як редактор починаючи з видання журналу від січня 1906 року, замівши Вальтера К. Фішера (). Головний офіс журналу вже переїхав в Пасадена (Санта-Клара, Каліфорнія), коли Ґріннел, який до цих пір жив в Пасадена, став редактором.

The Condor опублікував оголошення, у якому перераховані пункти, щоб купувати, продавати або обмінювати на інші зразки, колекції, зброї, камери або публікації. Види птахів і їхні яйця для продажу або обміну включали рідкісних птахів, таких як Каліфорнійський кондор і Білоголовий орлан.

В журналі Ґріннел також давав рекламу для торгівлі зразками. Випуск від листопада 1906 року містив оголошення: «Потрібні — заплатять готівкою або хороший обмін за ссавців або шкіру птахів.» У випуску того ж 1906 року Ґріннел прокоментував статтю Томаса Харрісона Монтгомері () допитуючи наукову користь від колекціювання яєць (Оологія) в публікації Audubon Society's Bird-Lore. Гріннел захищає колекціювання і вивчення пташиних яєць у своїй редакційній статті «Чи є колекціювання яєць Виправденним?» і включає в себе відпочинок, як одну з добутих цінностей. «Тоді це є розважальна фаза, яка не повинна бути недооцінюваною; і задоволення одержане від цього переслідування (заняття). Ми повинні визнати, що ми отримали більш повне задоволення, іншими словами щастя (курсив в оригіналі), за одну туристичну поїздку в гори з приводу рідкісних птахів і яєць, ніж з наших двох років університетської роботи з ембріології!»

Ґріннелл редагував The Condor протягом 43 років. Він був одним з найвпливовіших, хто служив протягом перших років розвитку журналу. Як редактор, він був демократичним у деякому сенсі, переконуючи членів голосувати за можливі зміни, такі як використання метричних одиниць вимірювання (більшістю голосів не було прийнято). Він здійснив «спрощену орфографію», яка використовував фонетику, і це можна побачити в фразах ранніх видань. Журнал в часи перебування Ґріннеля на посаді розширився від 175 до 223 поточного формату сторінок, і станом за 1993 роком, 1100 сторінок на рік, стає найбільшим з будь-яких великих орнітологічних журналів.

Ґриннелівський метод нотаток 

Хоча Джозеф Ґріннел знаходив письмову форму тяжкою, він напружувався в великих зусиллях для створювання справжньої, чіткої письмової форми. Автор Вільям Ліон Доусен () писав про Ґріннеля: «так деякі з його біографічних нарисів проявляють чуйність розуміння і виводять багатство інформації з перших рук, які відзначають його потенційно передовим біографом західних птахів.»

Ґріннел розробив і впровадив докладний протокол для запису польових спостережень. У поєднанні з каталогом спійманих екземплярів, журнал був зберегаючим, були записані детальні звіти про поведінку визначених видів, були анотовані топографічні карти, щоб показати певні населені пункти, і фотографії часто показували місцеприбування збору і полону тварин. Ці матеріали також запротоколіровали погодні умови, типи рослинності, вокалізації, та інші докази присутності тварини у даному регіоні.

Метод складається з чотирьох компонентів:
 Поля зошита для безпосереднього записування спостережень, які відбуваються.
 Поля журналу з повними письмовими записами спостережень та інформації, переписаних з нотаток.
 Видова оцінка детальних спостережень за обраними видами.
 Каталог — це протокол (реєстрація) де і коли були зібрані зразки.

Увага Ґріннеля до деталей включала типи паперу для запису. «Туш і папір постійної якості означатиме, що наші нотатки будуть доступні 200 років з цього часу.» Він додав, що «ми знаходимося в новій частині нового світу, де населення буде величезним у п'ятдесят років максимум».

Система Ґріннеля (також Ґріннелівський метод) — це процедури, які найчастіше використовують професійні біологи і польові натуралісти.

Дослідження фауни Каліфорнії 

Для музею Ґріннел мав мету — створення колекції в першу чергу з видів Каліфорнії, з порівняльними прикладами поза штатом, державою. Репрезентативні дослідні ділянки Каліфорнії були досліджені широко, в деталях. Перша польова експедиція для нового музею була в пустелю Колорадо у квітні 1908. Три місяці 1910 року були витрачені на ділянку вздовж річки Колорадо для вивчення ефекту річки як бар'єр у розподілі пустельних ссавців. Область гори Уїтні область, яка називається Уїтні розріз, була вивчена в 1911 році, а гори Сан-Хасінто в 1913 році і з 1914 по 1920 роки. Був обстежен поперечний переріз гори Сьєрра-Невада, в тому числі Йосеміте. Пік Лассена був обстежен Ґріннелєм, Джозефом С. Діксоном і Жаном М. Лінсдейл з 1924 по 1929 роки.

Польові дослідження також надали джерельний матеріал для Game Birds of California () (видання 1918 року) і Fur-bearing Mammals of California () (видання 1937 року).

Йосеміте 
Дослідження 1914 року в регіоні Йосеміте покривали 1547 квадратних кілометрів у вузькому прямокутнику від східної долині Сан-Хоакін і через хребт Сьєрра-Невада до західного краю Великого Басейну, в тому числі озеро Моно. Там Було 40 станцій для збору інформації і від одного до п'яти чоловік на кожній станції. Дослідницька група зібрала зразки тварин, стріляючи і викладаючи пастки. Були записані спостереження за поведінкою тварин, включаючи їх «роботу», тобто гнізда або нори. Дослідницька команда з восьми дослідників, у тому числі Гріннел і Джозеф Діксон, видала 2001 сторінок польових заміток і 700 фотографій. Дослідження були опубліковані в 1924 році як Життя тварин в Йошеміте.

Район піка Ларсена 
Були 50 сайтів опитаних У всьому регіоні Лассена, в північній Каліфорнії, було 50 місць, в яких задокументовано розташування понад 350 видів птахів, ссавців, плазунів і земноводних, а зібрано понад 4500 зразків. Результати були опубліковані в 1930 році в монографії Vertebrate Natural History of a Section of Northern California through the Lassen Peak Region (). Більше, ніж просто перелік видів, ці 600 сторінкового тому мають поведінкові спостереження та історичні фотографії. Для багатьох районів в розрізі, обстеження Лассена і сьогодні залишають найбільш повну інвентаризацію ще не вимерлих хребетних.

Дослідження за фауною Каліфорнії стало випробуванням теорії Гріннеля, що відмінності між видами переходять екологічні та географічні бар'єри — нова ідея в науці Біологія в 1940-х роках. «Він дивився на географічні варіації і зміни персонажів у просторі та часі. Він хотів зрозуміти види факторів, які можуть впливати на місцеві адаптації та … варіації між індивідами і в популяціях. Ці ідеї були унікальними в той час, тому що вони ставлять під сумнів прийняте поняття, що види статичні та незмінні», — відзначив в Berkeley Science Review Джим Паттен, почесний професор у відставці.

Ґріннелівський проект повторних обстежень 
Музей зоології хребетних почав Ґріннелівський проект повторних обстежень в 2002 році з використуючим для порівняння оригінальні обстеження Ґріннеля з фауни Каліфорнії. Команда повторних обстежень зіткнулася з труднощами, так в доповіді 2007 року про Yosemite зазначено, що «дані з оригінальних та поточних обстежень не можуть безпосередньо порівнюватися, тому що в зусиллях спостерігачів мають відмінності».

Дослідники проекту працювали в Національному парку Йосеміті з 2003 по 2006 роки. Використовуючи барвисто анотовані карти, датовані починаючи с кінця 1800-х років, біологи використовували близько 40 місцеприбувань. Деякі місця не могли бути ре-інспектовані, тому що вони більше не доступні; одним із прикладів є Озеро МакКлюр, резервуар побудований в 1926 році. Національний парк Лассен був інспектований в 2006 році, а Гори Варнер на північному сході Каліфорнії і на південь від Білих гор в 2007 році.

Рапорти з секції досліджень на птахів відзначили проблеми в порівнянні переписів: «У первинному обстеженні була велика різниця в плані птахів, які спостерігаються в одиницю часу між Джозеф Ґріннел і Т. Стотер, так Гріннел мав набагато вищі оцінки, ніж Стотер для того ж самого ареалу. Ґріннел і Сторер підрахунки також мали великий розкид між власними переписами для одного місця, ніж ми зробили під час нашого інспектування».

Інспекція в Йосеміті задокументувала зміну ареалів деяких ссавців. Більшість змін мали велику різницю в співвідношенні 2,5 до 1. Помітну зміну в діапазоні показала Пиньон миша (Реготузсіз truei), де обидві, верхня і нижня, межі діапазону пішли вгору у величині.

Верхній Соноран — це життєва зона від 1000 до 3500 футів над рівнем моря.

У розрізі Йосеміті ніяких істотних змін в пташиного достатку видів виявлено не було. Ґріннел задокументував 133 види і команда з проведення нового обстеження повідомила про 140 видів птахів.

В розділі доповіді про земноводних і плазунів зазначені здорові популяції гірських жовтоногих жаб (Rana muscosa) на Йосемітському озері Дороті і розмноження популяції біля озера Евелін. Цей вид (або окремий сегмент популяції) занесено до Червоної книги американським Господарством з рибництва та мисливства.

У 2013 році команда дослідників з музею природної історії в Сан-Дієго завершили п'ятирічне дослідження Гріннеллівської Транзакції, його дослідження флори і фауни годи Сан-Хасінто у 1908 році. У 60 обстежень на 20 ділянках вони знайшли ліс значно щільнішим, ніж у часи Гріннелля, з втратою трьох видів, в тому числі білка-летяга. Також вони знайшли збільшення птахів у густих заростях, наприклад: дрозда-відлюдника, коричневий кріпер і Таунсендовський солітер. Відносний недолік лискової підстилки і загниле покриття ґрунту у Гриннеллівськи часи дозволили припустити, що виникнення гарячих і тривалих пожеж в лісі було неможливим. В 2013 році команда дослідників, зібравши набагато більшу шрформацію, була змушена евакуювати свій табір у зв'язку з пожежею на горі.

Збереження природи і раціональне природокористування 
Гріннелл працював з питань збереження природи і раціонального природокористування в останній частині свого життя. Він написав кілька статей: «Bird Life as a Community Asset» (1914), A Conservationist's Creed as to Wild-Life Administration" (1925), «Animal Life as an Asset of National Parks» (1916), « Bats As Disirable Citizens» (1916). Він спробував змінити національну політику Паркової служба по боротьбі з хижаками і ведення лісового господарства. Крім того, він просував ідею навчення біологів або натуралістів в національних парках, щоб провидити програму освіти для відвідувачів. Він проводив дослідження і публікував на ділянкі Поінт Лобос (мис Лобос) на узбережжі Каліфорнії, і протягом останніх двох років свого життя вивчав тваринний світ к заповіднику Хастінгс в горах Санта-Лючія долини Кармел, Каліфорнія.

Національні парки 
Музей дослідження Зоології хребетних в Йосеміті в 1914—1924 роках документував ділянки дикої природи. Другою метою дослідження було просвітництво громадськості як засіб для захисту парку. Йосеміті був заснований у 1890 році. Загальна площа земельної ділянки (за винятком долини, який належить державі) була більше, ніж 1500 км². Конгрес зменшив межі парку на третину в 1905 році у відповідь на тиск від видобутку корисних копалин, випасання і лісозаготівельників. «У кінцевому рахунку, Гріннелл зрозумів що, чи то в Йосеміті, чи по всій країні, подальший напад на місця мешкання диких тварин може бути заблокованим тільки зацікавленою і знаючою громадськістю.», — написав історик Альфред Ранте ().

Стаття Гріннелля і Трейсі Ірвін Сторер () «Animal Life as an Asset to National Parks» була опублікована в «Science» 15 вересня 1916 року, і в неї представлені два основних моменти. По-перше, національні парки можуть бути прикладами незайманої природи і бути цінними для науки і громадськості. По-друге, в паркам можуть бути відкриті класи для підготовленних натуралістів для пропонування класів природної історії, проведення прогулянок, а також надавати інші освітні заходи для відвідувачів парку.

Нещодавно створена Служба національних парків США, в Міністерстві внутрішніх справ США, мала державні навчальні програми в 1916 році, хоча призначений директор Стефен Мазер () прочитав статтю Гріннелля в «Science». Гріннелл був не тільки прихильником освіти в національних парках. Лист від міністра внутрішніх справ США Франкліна Кінг Лейн () до директора Стефен Мазер в травні 1918 року склав службу з адміністративної політики на концепцію парків, як освітніх медіа: «в освітнє, а також рекреаційне, використання національних парків необхідно заохочувати в кожному можливому способі». Незважаючи на цей високий рівень експресії підтримки, ідея парку в освітньому бізнесі через роздачу основної інформації для туриста ще не була широко прийнята.

Перша офіційна програма природної історії в Йосеміті почалася в 1920 році з Гарольдом Ч. Брайант () і Лойе Холмс Міллер (), з зайнятих парком натуралістів. Брайант розглядав Гріннелля в ролі наставника і пішов далі, щоб допомогти оформити інтерпретаційну програму. Він був нагороджений медаллю Корнеліуса Армори Пагслей () в 1954 році за внесок у розвиток парків та збереження природи.

Останні роки 
Остання польова поїздка Ґріннеля була в травні 1938 року в гори Привіденс у Сан-Бернардіно, штат Південна Каліфорнія. Остаточнім зразком Гріннеля був Чорно-підбородий воробей (). Восени того ж року, він взяв відпустку з університету протягом якї він переніс коронарне. З часу його одужання це сталося друге коронарне. Джозеф Ґріннел помер 29 травня 1939 року в Берклі, штат Каліфорнія у віці 62 років.

Студенти та співробітників з Музею зоології хребетних формують Суспільство натуралістів імені Ґріннеля в 1940 році в пам'ять і для продовження роботи Джозефа Гріннеля. Суспільство було активним з 1940 по 1952 рік. Бібліотека Бенкрофта веде облік організації та колекцій доступних для дослідницьких цілей. Колекція включає в себе протоколи засідань, листування, розсилка файлів, відповіді на запитальник і записи.

Види названі на честь Ґріннеля 
Дві комахи, чотири ссавця і дев'ять птахів були названі на честь Джозефа Ґріннеля. Корольок Ситка (Regulus calendula grinnelli) був першим видом названим на честь Гріннеля орнітологом Вільямом Памером в 1897 році. (Памер був також таксідермістом і підготував останки останнього Мандрівного Голуба «Марта», коли він помер в 1914 році в Цинциннаті, зоологічні сади Огайо).

Примітки

Посилання 

 High Country News magazine, «The Ghosts of Yosemite-scientists from the past bring us a message about the future» by Michelle Nijhuis. October 17, 2005 
 Museum of Vertebrate Zoology website .
 Guide to the Joseph and Hilda Wood Grinnell Papers  and Guide to the Joseph Grinnell Papers  at The Bancroft Library
 Western Kentucky University 

Зоологи США
Орнітологи США
Викладачі Каліфорнійського технологічного інституту